В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-3, 5-7, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Вірджинія Вейд (фінал)
  Розмарі Казалс (1-ше коло)
  Івонн Гулагонг (чвертьфінал)

 Гелен Гурлей (чвертьфінал)
 Відсутня
 Марсі Луї (2-ге коло)
 Кеті Кюйкендалл (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1974